Gewissheit steht für:
 eine erkenntnistheoretische Kategorie, siehe Gewissheit 
 einen Gewissheitsgrad zwecks Kategorisierung von Glaubensinhalten in der katholischen Dogmatik
Buch der Gewissheit, heilige Schrift der Bahai
Über Gewißheit, ein Buch von Ludwig Wittgenstein